Малая Решемка — река в России, протекает в Ивановской области. Устье реки находится в 2413,4 км по правому берегу Волги (Горьковское водохранилище). Длина реки — 10 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Волга от города Кострома до Горьковского гидроузла (Горьковское водохранилище), без реки Унжа, речной подбассейн реки — Волга ниже Рыбинского водохранилища до впадения Оки. Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010300412110000013773
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110001377
 Код бассейна — 08.01.03.004
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Притоки Волги, впадающие в Горьковское водохранилище
Реки Кинешемского района